Баракви́ль-Совте́р () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон. Входит в состав округа Родез.

Код INSEE кантона — 1239. Всего в кантон Бараквиль-Совтер входят 10 коммун, из них главной коммуной является Бараквиль.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 8 433 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Аверон на сайте INSEE
 Расположение кантона Бараквиль-Совтер на карте Франции

Кантоны департамента Аверон